Kasak kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kasak (Jokkmokks socken, Lappland, 741117-161987), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,73 ha)
Kasak (Jokkmokks socken, Lappland, 741170-161924), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,34 ha)

Se även
Kazak (relaterat till folkgrupp)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn